Jørgen Poulsen refererer til flere personer:

 Jørgen Poulsen (journalist) – dansk journalist og politiker
 Jørgen Poulsen (professor) – dansk professor i journalistik